Bellefond – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Bellefond – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.